Zumpt :

 August Wilhelm Zumpt (1815-1877), épigraphiste et latiniste allemand
 Karl Gottlob Zumpt (1792-1849), philologue allemand

Homonymie de patronyme